Протасовщина — деревня в Пуховичском районе Минской области Белоруссии. Принадлежит с 2013 года Шацкому сельсовету, до 2013 года входила в состав Ветеревичского сельсовета. Население 20 человек (2009).

География 
Протасовщина находится в 7 км к юго-востоку от центра сельсовета Шацка. Местность принадлежит бассейну Днепра, вокруг деревни расположена сеть мелиоративных каналов, имеющих сток в реку Птичь. Рядом с деревней проходит автодорога Шацк — Веркалы.

Достопримечательности 
 Руины часовни-усыпальницы Шестовских (1860-е годы). Руины брамы (ворот) часовни (XIX век)

Примечания

Ссылки 
 Протасовщина на сайте globus.tut.by 
 Протасовщина на сайте radzima.org

Населённые пункты Пуховичского района